La nazionale di pallavolo femminile dell'Irlanda è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo dell'Irlanda ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Irlanda.

Risultati

Campionato europeo dei piccoli stati

Collegamenti esterni 
 

 
Pallavolo